Gorna Oryakhovitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Gorna Orjachovitsa, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Gorna Orjachovitsa (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Gorna Orjachovitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar